Саседо́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 113,28 км². Население — 1839 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Арти (Франция, с 1992)

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары